Neuengamme steht für:

 Hamburg-Neuengamme, Stadtteil von Hamburg
 KZ Neuengamme, nationalsozialistisches Konzentrationslager (1938–1945)
 Internierungslager Neuengamme, britisches Internierungslager nach dem Zweiten Weltkrieg 
 KZ-Gedenkstätte Neuengamme (seit 2005)

Siehe auch:

 Neuengamme-Hauptprozess